Aruvälja může být:

 Aruvälja (Maidla) – vesnice v estonském kraji Ida-Virumaa v obci Maidla
 Aruvälja (Vinni) – vesnice v estonském kraji Lääne-Virumaa v obci Vinni
 Aruvälja (Audru) – vesnice v estonském kraji Pärnumaa v obci Audru